Ajtra (gr. Aithra, łac. Aethra) – w mitologii greckiej jedna z Okeanid
 Ajtra (gr. Aithra, łac. Aethra) – w mitologii greckiej królewna z Trojzeny, matka Tezeusza

Zobacz też 
 Aethra – planetoida o numerze katalogowym 132